Куангнгай, иногда встречается название Куангнгиа () — город  провинциального подчинения в центральной части Вьетнама. Административный центр провинции Куангнгай.

География 
Абсолютная высота — 12 метров над уровнем моря. Расположен недалеко от побережья Южно-Китайского моря, в 838 км к северу от Хошимина.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 33 301 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 1, пересекающее всю страну с севера на юг.

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама